Гюстав Мезюрёр (фр. Gustave Mesureur) (2 апреля 1847 Марк-ан-Барель — 19 августа 1925 Париж) — французский политик, государственный деятель, великий мастер Великой ложи Франции.

Биография 

Основатель Ассоциации реформ и Республиканского комитета действий по республиканской реформе.

В 1901 году он стал первым президентом Радикальной социалистической партии.

Депутат от департамента Сена (75) с 1887 по 1902 год.

Министр торговли, промышленности, почты и телеграфов — с 1 ноября 1895 по 29 апреля 1896 года в правительстве Леона Буржуа.

С 1912 по 1919 год — Мэр Ла Саль Сен-Клу (Сена и Уаза).

Мезюрёр неоднократно избирался на должность великого мастера Великой ложи Франции.

См. также 
 Великая ложа Франции
 История масонства во Франции

Примечания

Ссылки 
 Радикальная партия
 Великая ложа Франции

Политики Франции
Министры промышленности Франции
Министры торговли Франции
Министры связи Франции
Радикалы (Франция)
Великие мастера ВЛФ